Anne Crawford kan syfta på:

 Anne Crawford (1734–1801), brittisk skådespelare
 Anne Crawford (1920–1956), brittisk skådespelare
 Anne Crawford Flexner (1874–1955), amerikansk skådespelare